Venterol (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Venterol (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy